Into The Light – album Glorii Estefan
 Into The Light – singel Tomcrafta